Distretto di Mariscal Cáceres – distretto del Perù nella regione di Arequipa
Distretto di Mariscal Cáceres – distretto del Perù nella regione di Huancavelica